Gualala – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Gualala – rzeka w USA, w stanie Kalifornia
 Gualala – gmina w Hondurasie, w departamencie Santa Bárbara